HMS Penelope può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Penelope (1914) – incrociatore della Classe Arethusa del 1914
HMS Penelope (97) – incrociatore della Classe Arethusa del 1934
HMS Penelope (F127) – fregata della Classe Leander